O Shaolin Kung Fu Tchuen (estilo do punho), é um estilo de Kung Fu originário da ilha de Formosa, conhecida como Taiwan. O estilo é praticado no templo budista de Korashi, na cidade de Taipei. 

O estilo foi trazido para o Brasil, através do Grão-Mestre Norman Queiroga, que aprendeu no Templo Korashi as técnicas e katis do estilo, com o Monge Morashi Mohan durante quatro anos.

Ao retornar para a América o grão-mestre fundou academias e passou a ensinar este estilo de Kung Fu. O praticante de Kung Fu Tchuen desenvolve a auto-estima, adquire uma excelente forma física, aumenta a autoconfiança e aprende a conhecer-se. Com o tempo o aluno torna-se uma pessoa concentrada, calma e preparada para enfrentar situações de tensão e perigo.

O estilo Shaolin Kung Fu Tchuen, têm como base das suas técnicas os animais: Tigre, Serpente e Garça.

O estilo é um estilo do norte e é rico em técnicas de combate (conhecido como Toi Shao) e possui poucos Katis (também conhecido como Taolus ou Formas) tanto de mãos como de armas.

O Kung Fu é conhecido como a mais antiga arte marcial presente em nossos dias, no princípio era usado pelo povo chinês para defender seu território e seus interesses. A arte marcial chinesa é tida como o berço de todas as artes marciais existentes na atualidade e, sendo uma arte completa, utiliza golpes com as mãos, pés, cotovelo, canela, joelho, costas, ombros, cabeça, queda, projeção, imobilização em pé e no chão e desenvolve o uso de mais de sessenta tipos de armas. O método de treinamento do Kung Fu é também relacionado ao companheirismo, simplicidade, eficiência, persistência, determinação, humildade, absorção, assimilação, controle físico e emocional, paciência, pesquisa, desenvolvimento pessoal, raciocínio, valorização, ou seja, em uma academia de Kung Fu, acima de tudo, você treina a humanidade...

Graduação Oficial do Estilo Shaolin Kung Fu Tchuen 

Após a 1a graduação em faixa preta o díscipulo alcançará a formação em 1º Templo, após unificar todas as técnicas em uma só.

Katis

Segue a lista completa dos Katis do estilo:

Técnicas de Combate (Toi Shao)

Segue a lista completa das técnicas de combate do estilo:

Kung fu